Kim Hyun-soo (1984-/), joueur sud-coréen de hockey sur glace ;
 Kim Hyun-soo (1988-/), joueur sud-coréen de baseball ;
 Kim Hyun-soo (1972-/), réalisateur sud-coréen ;
 Kim Hyun-soo (2000-/), actrice sud-coréenne.